Стереоскопия — способ получения стереоизображений, имитирующий естественное бинокулярное зрение
 (566) Стереоскопия — крупный астероид внешней части главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C.